Mężczyźni w ostatniej konkurencji na tych mistrzostwach rywalizowali o mistrzostwo świata 27 stycznia 2013 w Stoneham. Mistrzostwa Świata z 2011 roku nie obronił Austriak Benjamin Karl, który uplasował się na 6 miejscu. Nowym mistrzem świata został reprezentant Słowenii Rok Marguč, na drugim miejscu uplasował się Amerykanin Justin Reiter. Natomiast brązowy medal zdobył Włoch Roland Fischnaller. To był jego drugi medal na tych mistrzostwach, wcześniej wywalczył srebrny medal w gigancie równoległym.

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki fazy finałowej
 Wyniki kwalifikacji

Mistrzostwa świata w snowboardzie 2013